Höhere Gewerbeschule bezeichnet:
 Höhere Gewerbeschule (Hannover), siehe Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
 Höhere Gewerbeschule (Kassel), siehe Universität Kassel